Quail Islands („Wachtelinsel“) ist der Name folgender Inseln:

 Quail Island (Neuseeland) im Lyttelton Harbour, Region Canterbury
 Quail Island (Northern Territory) im Northern Territory, Australien
 Quail Island (Queensland) in Queensland, Australien
 Quail Island (Victoria) in Victoria, Australien
 Quail Islands, eine Insel von Palmyra (Atoll)